Il doppio del torneo di tennis Karyizawa Yonex Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Shūko Aoyama e Rika Fujiwara che hanno battuto in finale Natsumi Hamamura e Ayumi Oka 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Shūko Aoyama /  Rika Fujiwara (Campionesse)
 Remi Tezuka /  Akiko Yonemura (semifinali)

 Natsumi Hamamura /  Ayumi Oka (finale)
 Miki Miyamura /  Mari Tanaka (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Karyizawa Yonex Open 2011